

Toponyme

Cheney est une ville située dans l'État du Kansas.
Cheney est une ville située dans l'État de Washington.

Cheney est une commune située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne.

Patronyme

Dick Cheney, homme d'affaires et homme politique américain et vice-président des États-Unis entre 2001 et 2009
Dorothy Cheney (1950-2018), zoologiste américaine
 (1829-1899), militant américain
, mathématicien américain
Emily Cheney Neville (1919-1997), autrice américaine de littérature de jeunesse
Garnett Cheney docteur de Stanford, découvreur de la vitamine U dans les années 1950. 
Grahame Cheney (1969-), boxeur australien
John Vance Cheney (1848-1922), poète américain
Lauren Cheney (1987-), joueuse américaine de soccer
Liz Cheney (1966-), fille aînée de Dick et Lynne Cheney
Lynne Cheney (1941-), épouse de Dick Cheney
Margaret Cheney (née en 1955), mathématicienne américaine
Mary Cheney (1969-), fille cadette de Dick et Lynne Cheney
Ward Cheney (1813-1876), homme d'affaires américain

Autre 
 Le Cheney Stadium est un stade de baseball situé à Tacoma, dans l'État de Washington.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais